Белая — слобода в Курской области России, административный центр Беловского района и Беловского сельсовета.

Расположена в 80 км к юго-западу от Курска, на реке Илек, притоке Псла.

История 
Основана в 1664 году. Заселялась казаками, освобождёнными от повинностей и подати, таких людей называли «белыми» — отсюда название поселения.

Описывается в ЭСБЕ под названием как слоб. Курской губ., Суджанского у., в 32 в. от у. г., на р. Илеке; 5000 жит., 2 црк., школа, богадельня, много лавок, почта.

Население

Инфраструктура 
Достопримечательности
 Церковь Святой Троицы, 1839 года постройки
 Церковь Святителя Николая Чудотворца, 1842 года постройки (Сейчас на месте церкви — дом культуры)

 Социальная сфера
 Историко-этнографический музей — филиал Курского областного краеведческого музея (открыт 12 марта 1976 года)

Транспорт 
В 12 км к западу от слободы, в селе Гирьи, на линии «Льгов — Готня» расположена железнодорожная станция Псёл.

Известные люди 
В Белой родились:
 Бандалетов, Сергей Михайлович (1918—1985) — геолог.
 Глуховцов, Пётр Иванович (1930—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Минченко, Виктор Иванович (род. 1946) — известный фотохудожник.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Беловского района (Курская область)
Районные центры Курской области